

Населені пункти та їхні частини
 Пежхно — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Пежхно — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Пежхно — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Пежхно — лісова осада в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки